Charles Panckoucke ist der Name folgender Personen:

* Charles-Joseph Panckoucke (1736–1798), französischer Schriftsteller, Verleger und Zeitungsgründer
 Charles Louis Fleury Panckoucke (1780–1844), französischer Schriftsteller und Verleger